USS Newark war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Newark benannt wurden:

 USS Newark (C-1) (1891–1912)
 USS Newark CL-100 wurde in USS San Jacinto (CVL-30) umbenannt 
 USS Newark (CL-108), geplant als Leichter Kreuzer, Bau 1945 abgebrochen

Newark
Newark (New Jersey)